lipiec –  miesiąc

Miejscowości i ich części 
 Lipiec – część wsi Ostrówki w woj. lubelskim, w pow. radzyńskim, w gminie Wohyń
 Lipiec – wieś w woj. pomorskim, w pow. sztumskim, w gminie Stary Dzierzgoń
Poza Polską:
 Lipiec – wieś na Białorusi, w obwodzie mohylewskim, w rejonie mohylewskim

Osoby o nazwisku Lipiec 
 Dariusz Lipiec (ur. 1966) – polski duchowny, dr hab. nauk teologicznych
 Grzegorz Lipiec (ur. 1971) – polski polityk i samorządowiec
 Grzegorz Lipiec „Lipa” (ur. 1974) – polski reżyser i scenarzysta
 Krzysztof Lipiec (ur. 1959) – nauczyciel, senator IV kadencji, poseł na Sejm RP V, VI i VII kadencji
 Piotr Lipiec (ur. 1976) – polski kardiolog, profesor nauk medycznych
 Róża Lipiec-Jakubowska (?–1942) – polska pedagożka, wychowawczyni w Domu Sierot Janusza Korczaka w getcie warszawskim
 Tomasz Wojciech Lipiec (ur. 1971) – polski chodziarz, polityk, od 31 października 2005 do 9 lipca 2007 minister sportu

Inne 
 Lipiec – jezioro na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim
 lipiec – odmiana miodu pitnego sporządzana z miodu lipowego

Zobacz też 
 Lipce